Украинский сельский совет () — входит в состав Ивановского района Херсонской области Украины.

Административный центр сельского совета находится в селе Украинское
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Украинское 
 с. Червоный Прапор

Примечания